I est la  lettre et la  voyelle de l'alphabet latin.

Arts et culture

Cinéma 
 I, film tamoul de Shankar Shanmugham sorti en 2015 ;
 I, film iranien de Soheil Beiraghi sorti en 2016.

Journalisme 
 i, nom d'un journal anglais fondé en 2010.

Musique

Groupes 
 I, groupe de blackened heavy metal formé en  à Bergen en Norvège par Abbath (ex-Immortal), Armagedda (ex-Immortal), King Ov Hell (ex-Gorgoroth) et Ice Dale (Enslaved).

Albums 
 I, EP du groupe de metal extrême suédois Meshuggah sorti en .
 I, EP de la chanteuse et actrice sud-coréenne Taeyeon, sorti en .

Chansons 
 I, chanson du groupe de heavy metal britannique Black Sabbath, présente sur l'album Dehumanizer sorti en .
 I, chanson du groupe de metal extrême suédois Meshuggah, présente sur l'EP du même nom sorti en .
 i, chanson de Kendrick Lamar sortie en .

Sciences

Biologie 
 En biologie, dans la transcription d'une chaîne polypeptidique, le I désigne l'isoleucine.

Informatique 
 L'élément HTML i marque un texte en italique. texte en italique
 Depuis les débuts du langage Fortran, i est fréquemment utilisé en programmation informatique pour désigner des variables entières. C'est en particulier le cas lorsque l'on parcourt les éléments d'un tableau ou d'une liste.
 i est un préfixe utilisé par Apple, par exemple pour l'iMac
 IBM i est un système d'exploitation utilisé sur les ordinateurs IBM Power Systems
 Le i est un groupe de soutien informatique à l'Académie Lafontaine.

Mathématiques 
 Dans la théorie des nombres complexes, i est l'unité « imaginaire », telle que i 2 = −1. Parfois, dans les mathématiques appliquées à l'électricité, on utilise plutôt j pour symboliser ce nombre. Cela évite la confusion avec i, l'intensité.
 Le vecteur  est par défaut le vecteur unitaire des abscisses.

Phonétique 
 [i] est le symbole de l'alphabet phonétique international qui représente la voyelle fermée antérieure non arrondie.
 [ɪ] est le symbole de l'alphabet phonétique international qui représente la voyelle pré-fermée antérieure non arrondie.
 [ɨ] est le symbole de l'alphabet phonétique international qui représente la voyelle fermée centrale non arrondie.

Physique - Chimie 
 I est le symbole de l'élément chimique iode (liste des éléments chimiques).
 i est la variable attribuée à l'intensité en électricité.
 i est souvent le nom donné à l'angle d'incidence d'un rayon lumineux en optique géométrique.

Latin 
 i est l'impératif présent singulier du verbe ire (eo, is, ire, ivi, itum) qui signifie aller ; i veut donc dire « va ». Ce qui en fait la plus petite phrase latine.

Divers 
 Voir Sigles avec la lettre I

Automobile 
 Infiniti I est une automobile vendue de 1996 à 2004.
 Mitsubishi i est une automobile vendue depuis 2006.

Vie pratique 
 I (chiffre romain) correspond à 1 (un) en chiffres romains.
 La lettre I est le sigle distinctif des automobiles venant d'Italie.
 La lettre grasse avec empattements i ou ℹ, sigle de lieu d'information.

Expressions 
 « Mettre les points sur les i » signifie s'exprimer de façon claire et minutieuse.
 « Se tenir droit comme un i » signifie se tenir bien droit.

Nom de famille 
 I (이) est un nom coréen. La dynastie I a régné sur la Corée.

Notes 

Symbole chimique